Senantes (Eure-et-Loir)
 Senantes (Oise)